Надія Петрова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялася через вірусне захворювання у чвертьфіналі проти Мелінди Цінк.

Цінк потім виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Люціє Шафарову з рахунком 4–6, 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Challenge Bell
2009